Rodehaken steht für:

 den zahnförmigen Aufreißhaken eines Baggers beim Einsatz zum Roden im Erdreich, siehe Anbaugerät (Baumaschine)
 Rodehacke (veraltet auch Rodehaken), eine Hacke zum Roden, siehe Hacke (Werkzeug)